Дыми — топоним в России:
 Дыми — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Дыми — посёлок при железнодорожной станции в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Дыми — железнодорожная платформа на линии Волховстрой I — Кошта